Такмичење у бацању киопља у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону  одржано је 10. и 12. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинга 2015. бранио је Џулијус Јего из Кеније.

Коментар такмичења 
У квалификацијама 13 такмичара је пребаацило норму за аутоматски пласман у финале, од којих је девет то учинили из првог покушаја. У финалу од 5 бацања, Јоханес Фетер, је у првом кругу бацио победнички резултат  89,89 м. Његов земљак Томас Релер, бацио је на крају првог круга 87,08 м што му је тренутно давало друго место. Другим бацањем, другог круга Чех Јакуб Вадлејх је био близу Фетера са 89,73 м. али је Фетер дугим бацањем поново бацио највише 89,78 м. Последњи у другом кругу Релер је који је поправио свој резултат 88,26 м и задржао треће место. следећа 3 круга стање је остало исто, иако је Чех Петр Фридрих, два пута бацао 87,23 м. Својим последњим бацањем, Фридрицх је освојио бронзану медаљу 88,32 м. Оба чешка освајача медаља тренира светски рекордер Јан Железни. Обојица су бацали личне рекорде.

Земље учеснице 
Учествовао је 32 атлетичара из 25 земаља. 

 Аргентина 1
 Аустралија 1
 Белорусија 1
 Гренада 1
 Грчка 1
 Естонија 2
 Индија 2
 Јапан 1
 Јужноафричка Република 1
 Катар 1
 Кенија 1
 Кинески Тајпеј 1
 Летонија 1
 Литванија 1
 Мађарска 1
 Молдавија 1
 Немачка 3
 Нови Зеланд 1
 Пољска 1
 Румунија 1
 САД 1
 Тринидад и Тобаго 1
 Финска 1
 Чешка 4
 Шри Ланка 1

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
Стање 9. август 2017.

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у бацању копља пре првенства (9. августа 2017), имали су следећи пласман. 
{| class="wikitable"
|-
| 1.|| Јоханес Фетер|| ||94,44|| 11. јул
|-
| 2.||Томас Релер|| ||92,90|| 5. мај 
|-
| 3.||Андреас Холеман|| ||88,79|| 13. мај 
|-
| 4.||Теро Питкемеки|| ||88,27 ||25. јун 
|-
| 5.||Марћин Круковски|| ||88,09|| 21. јул 
|-
| 6.||Јакуб Вадлејх|| ||88,02||1. јул 
|-
| 7.||Јоанис Киријазис|||||88,01||9. јул
|-
| 8.||Џулијус Јего|| ||87,97||24. јун 
|-
| 9.||Cheng Chao-tsun || ||86,92||7. јун
|-
| 10. || Ларс Хаман ||||86,71||13. мај
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама 32 такмичара подељени су у две групе са по 16 такмичара. Квалификациона норма за финале износила је 83 метра (КВ'''), коју је пребацило 13 такмичара,,,.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017. године

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном